Фотина (Фота) Петрова Сарафова-Николчева е българска писателка и съредактор на списание „Селска народна библиотека“.

Биография 
Фотина Сарафова е родена на 25 август 1915 година в град Брезник. Потомка е на преселници от Прилеп и Неврокопско. Чичовци са ѝ Борис Сарафов и Кръстьо Сарафов. След като завършва основно образование семейството ѝ се премества в София. Тук тя завършва гимназия и педагогически курс, след което става учителка. Участва в младежка организация, сформирана от потомци на македонски българи.

През 1934 г. се омъжва за финансовия специалист и писател Николай Николчев, с псевдоним Николай Родопски („Разкази и фейлетони от село“, 1941 г.). По-късно те се местят и работят в провинцията, първо в село Дорково, а после в Лесичово (наричано по онова време „Малката Москва“). В него съпругът ѝ е кмет няколко години, след което се местят в Пазарджик. Там Николай Николчев става кмет на общината. Съвместно издават списание „Селска народна библиотека“, на което тя е административен директор.

След 9 септември 1944 г. съпругът ѝ е осъден от Народния съд на 5 г. затвор за 2 статии, определени като „великобългарски шовинизъм“, а тя е системно преследвана като съпруга на „народен враг“. През 1948 г. той е освободен и те се преместват в Стара Загора. По-късно той отново е съден за „антинародна дейност“ и лежи в затвора 8 години. През това време тя се премества обратно в София. Работи дълги години в „Комплексни услуги“.

В началото на 90-те среща писателя Делчо Чапразов, който я вдъхновява да напише първото си произведение, сборника „От Македония сме, чедо... българи! Во Прилепа, града голема...“, издаден през 1995 г.

Фотина Сарафова умира на 16 януари 1999 г. в София.

Произведения 
 „От Македония сме, чедо... българи! : Во Прилепа, града голема...“ (1995) – новела и разкази
 „Карма българска“, том 1 (1996) – съвместно с Лилия Влахлийска

Източници 
 Домът на „Алабин“ №6 събира надеждите на няколко поколения, в. „Новинар“, 03.06.2006 г.

Родословие 

Български учители
Български писатели от Македония
Български просветни дейци от Македония
Репресирани от комунистическия режим в България
По произход от Гайтаниново
Фота
Родени в Брезник
Починали в София